Le nom Pritzker peut désigner :

 La Famille Pritzker
 Jay Arthur Pritzker
 Pavillon Jay Pritzker (Chicago)
 Le Prix Pritzker

Voir aussi :
 Penny Pritzker (1959-), femme politique américaine.